Нью-Бетесда (, ) — посёлок в Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики (ЮАР) у подножия горной гряды , примерно в 50 км от города Храфф-Рейнет. Входит в местный муниципалитет  в районе Какаду.

Посёлок основан в 1875 году как церковное поселение на месте бывшей фермы Ойткик (Uitkik), как и многие другие посёлки в пустыне Карру. Получил статус муниципалитета в 1886 году. Название происходит от библейского города Вифезда (см. Евангелие от Иоанна 5:2-4) и означает «место проточной воды».

Местной достопримечательностью является  — музей, посвящённый творчеству эксцентричной художницы Хелен Мартинс, а также близлежащая вершина  (2502 м) — высочайшая в провинции.

Примечания

Ссылки 
 Map showing location of town.
 More information 
 Nieu Bethesda website 

Города ЮАР